Società di Educazione Fisica (SEF) Virtus – storica polisportiva bolognese che conta diverse sezioni, tra le quali:
 Virtus Atletica Bologna – sezione di atletica leggera
 Virtus Pallacanestro Bologna – sezione cestistica maschile
 Virtus Pallacanestro Bologna – sezione cestistica femminile
 Virtus Pallavolo Bologna – sezione pallavolistica